St Leonards steht für:

Orte:
 St Leonards (Buckinghamshire), England
 St Leonards (Dorset), England
 St Leonards (Hampshire), England
 St Leonards-on-Sea, Hastings, East Sussex, England
 St Leonards (New South Wales), Vorort von Sydney, New South Wales, Australien

Gebäude und Einrichtungen:
 St Leonards School, Internatsschule in St Andrews, Schottland

Personen:
 Edward Sugden, 1. Baron St. Leonards (1781–1875), britischer Jurist und Politiker

Siehe auch: 
 Leonhardskirche, Kirchen
 Sankt Leonhard 
 Saint-Léonard 
 San Leonardo